Biot ali BIOT ima več pomenov:
 Biot (priimek), priimek več znanih Francozov
 Biot (kanton), kanton v Franciji
 Biot, Alpes-Maritimes, naselje v Franciji
 kratica za Britansko ozemlje v Indijskem oceanu
 enota (oznaka Bi) za električni tok v sistemu enot CGS